Suzie Wong – DJ e personaggio televisivo di Hong Kong
 Suzie Wong – personaggio del romanzo, opera teatrale e film Il mondo di Suzie Wong
 Suzie Wong – personaggio di Digimon